Сажки — село в Україні, у Немирівському районі Вінницької області. Слов'янське городище у селі Сажки — одне з «Семи чудес Вінниччини».
 Сажки — зупинний пункт Південно-Західної залізниці

Див. також 
 Сажкові гриби
 Сажка (значення)